Anton Oblak je lahko:

 Anton Oblak (duhovnik)
 Anton Oblak (geograf)